Чемпіонат Сан-Марино з футболу 2011—2012 — 27-й сезон чемпіонату Сан-Марино з футболу. Чемпіонський титул вперше здобув клуб Тре Пенне.

Учасники

Регулярний сезон

Група А

Група B 

Примітки: 
1. Клуб Ла Фіоріта взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2012—2013 як переможець Кубку Сан-Марино 2011—2012.

Позначення:

Результати

Плей-оф

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|5 травня 2012

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|9 травня 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|10 травня 2012

|}

Третій раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|11 травня 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|14 травня 2012

|}

Четвертий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|16 травня 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|18 травня 2012

|}

П'ятий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|23 травня 2012

|}

Фінал 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|29 травня 2012

|}

Посилання 
 Чемпіонат Сан-Марино на soccerway 

2011—2012
Сан-Марино
Сан-Марино